Иридодиктиум загросский () — вид однодольных растений рода  семейства .

История 
Впервые описан ботаниками Брайаном Фредериком Мэтью и Мехди Зарреем в 2009 году в составе рода .

Распространение 
Родина растения — Иран, где оно распространено на территории Иранского Курдистана. Встречается также на нескольких участках в Ираке.

Описание 
Цветки двухцветные. Листья жилистые, обычные для ирисов-иридодиктиумов. Плод — коробочка, особенности её строения являются отличительным признаком этого вида.

Значение 
Есть информация о культивировании вида.

Примечания 

Флора Азии
Ирисовые